Поварни́н — фамилия.

Известные представители 
 Поварнин, Георгий Георгиевич (1881—1946) — советский химик-технолог.
 Поварнин, Константин Иннокентьевич (1877—1963) — советский психиатр, дядя предыдущего.
 Поварнин, Сергей Иннокентьевич (1870—1952) — русский и советский философ и логик, брат предыдущего.